Entraigas de Sòrga (en francès Entraigues-sur-la-Sorgue) és un municipi francès, situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 6.612 habitants.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Fossombrone

Referències 

Municipis de la Valclusa